Хорасан се може односити на:
 Велики Хорасан, историјска област која се већим дијелом налази у Ирану, Туркменистану и Авганистану. Прије је било позната као Партија, а касније је током Сасанида назив промјењен у Хорасан.
 Покрајина Хорасан, покрајина Ирана која је постојала до 2004. године, када је подијељена на 3 покрајине:
 Покрајина Северни Корасан
 Покрајина Разави Корасан
 Покрајина Јужни Корасан
 Хорасан (Курдистан), село у покрајини Курдистан, Иран.
 Хорасан, други назив за Саин Кале, Иран.
 Хорасан пшеница, сорта пшеница.
 Хорасан група, група виших припадника Ал Каиде која наводно дјелује у Сирији.